Jacek Piotr Wojciechowicz (Racibórz, 1963. június 26. –) lengyel politikus. 2005. szeptember 25-én került be ismét a lengyel parlamentbe (Szejm), miután a 19-es varsói választókörzetben 3380 szavazatot kapott a Polgári Platform színeiben. 2001-től volt a Szejm tagja.

Jegyzetek

Források 
Életrajza

1963-ban született személyek
Racibórziak
Lengyelországi politikusok
Élő személyek